Na turnirju elitne divizije Svetovnega prvenstva v hokeju na ledu 2010 je sodelovalo 16 državnih reprezentanc. 74. prvenstvo po vrsti je pod nadzorstvom Mednarodne hokejske zveze (IIHF) gostila Nemčija. Tekme so igrali v Kölnu, Mannheimu in Gelsenkirchnu.

Vsaka sodelujoča država je morala pred prvenstvom oddati seznam igralcev. V seznam so smeli vključiti najmanj 15 drsalcev (igralcev v polju) in 2 vratarja ter največ 20 drsalcev in 3 vratarje. Reprezentanca, ki je izbrala manj igralcev od najvišje dovoljene meje, je morala do pričetka prvenstva določiti preostale igralce. Po koncu skupinskega dela (oziroma s pričetkom drugega, kvalifikacijskega kroga ali skupine za obstanek) je smela vsaka reprezentanca izbrati še dva dodatna igralca za skupnih 25 igralcev. Glede teh dveh dodatnih igralcev ni bilo dodatnih omejitev (vseeno, ali sta bila drsalca ali vratarja). Po registriranih 25 igralcih reprezentanca ni smela nobenega igralca odstraniti iz svoje postave, kaj šele zamenjati s katerim drugim igralcem.

Da se igralec lahko uvrsti v državno reprezentanco pod pravili Mednarodne zveze, mora ustrezati nekaterim kriterijem. Kot prvo mora igralec biti državljan naroda, za čigar reprezentanco igra, nad njim mora imeti nadzor tista državna hokejska zveza. Igralci se lahko odločijo, za katero reprezentanco bodo nastopili, če se njihov prestop le ujema s pravili Mednarodne zveze. Če igralec prvič nastopa na turnirju Mednarodne zveze, je moral predhodni dve leti igrati v državnem tekmovanju države, katero želi zastopati, brez vsakršnega vmesnega odhoda v ligaško tekmovanje izven izbrane države. Če je igralec že kdaj nastopil za reprezentanco in sedaj želi nastopiti za drugo reprezentanco, se njegov prestop lahko izvrši le pod pogojem, da je v ligaškem tekmovanju nove države nastopal štiri leta skupaj. Tak prestop se lahko zgodi le enkrat v igralčevem življenju.



Legenda

Belorusija
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Češka
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Vir:

Danska
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Finska
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Francija
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Italija
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Kanada
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Vira:

Kazahstan
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Vir:

Latvija
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Vira:

Nemčija
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Norveška
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Vir:

Rusija
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Vira:

Slovaška
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Vira:

Švedska
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Vira:

Švica
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Vir:

ZDA
Selektor:

Drsalci

Vratarji

Vir:

Viri

Postave reprezentanc

Belorusija
Češka
Danska
Finska

Francija
Nemčija
Italija
Kanada

Kazahstan
Latvija
Norveška
Rusija

Slovaška
Švedska
Švica
ZDA

Postave